Griswold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Edward Griswold
 Terry L. Griswold